szántóföld (megművelt terület)
 Szántó, régi magyar családnév

Földrajz
 Ausztria
 Selegszántó (Antau), Burgenland
 Magyarország
 Abaújszántó, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Hercegszántó, Bács-Kiskun megye
 Koppányszántó, Tolna megye
 Pilisszántó, Pest megye
 Szántó Csongrád városhoz tartozó külterület
 Szántóhalomtanya Buj község külterülete
 Szántóháza, Zala megye
 Szántód, Somogy megye
 Szántódpuszta, Szántód része
 Szántópuszta Nemesnádudvar külterülete
 Szántótanya Gégény, később Demecser külterülete
 Szántótanya Porcsalma külterülete
 Szántótanyák Gyöngyöspata külterülete
 Zagyvaszántó, Heves megye 
 Zalaszántó, Zala megye

 Kiskunlacháza egykori neve
 Kulcs helyén lévő település a középkorban
 Románia
 Tasnádszántó (Santău), Románia, Szatmár megye
 Szlovákia
 Szántó (Santovka), Nyitrai kerület, Lévai járás

Jegyzetek